Сарыозек — название населённых пунктов в Казахстане:

 Сарыозек — посёлок в Кербулакском районе Жетысуской области.
 Сарыозек (быв. 17 километр) — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сарыозек — село в Мойынкумском районе Жамбылской области.
 Сарыозек (быв. Вольское) — село в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Сарыозек — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.